

Білозерський район — адміністративна одиниця, Вологодська область
 Білозерський район — адміністративна одиниця, Курганська область

Білозерський район — адміністративна одиниця, Херсонська область